У турнірі команд другої ліги брали участь 48 команд, які були розділені на 3 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.
 — команди, переведені з іншої групи.

Команди «Сокіл» (Золочів) , «Шахтар» (Луганськ), «Система-КХП» (Черняхів), «Ковель-Волинь-2» (Ковель) знялися зі змагань до початку чемпіонату.

Перед початком сезону команда «Прикарпаття» (Калуш) мала назву «Прикарпаття» (Івано-Франківськ).

Перед початком сезону команда «Галичина-Карпати» (Львів) мала назву «Карпати-3».

10 лютого 2004 року команда «Прикарпаття» змінила назву на «Спартак-2», «Авангард» — на «Авангард-Інтер»

З 10 по 17 лютого 2004 року команда «Металург-2» (Запоріжжя) носила назву «Металург-Запоріжжя-2».

9 березня 2004 року команда «Динамо» змінила назву на «Динамо-ІгроСервіс».

Після першого кола команда «Авангард» (Ровеньки) об'єдналася з командою «Інтер» (Луганськ), але об'єднання швидко розпалося, після чого об'єдналася з командою «Молнія» (Сєвєродонецьк), фактично віддавши останній своє місце. У другому колі виступала команда «Молнія» (Сєвєродонецьк) під назвою «Авангард-Інтер» (Ровеньки).

16 березня 2004 року команда «Водник» виключена зі змагань. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+, а суперникам — перемоги +:−.

28 квітня 2004 року команда «Електрон» виключена зі змагань. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+, а суперникам — перемоги +:−.

25 травня 2004 року команда «Арсенал-2» виключена зі змагань. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+, а суперникам — перемоги +:−.

Група А

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Після закінчення сезону «Поділля» об'єдналося з командою «Красилів-Оболонь» і продовжило виступи в першій лізі. «Галичина-Карпати» позбавлена статусу професіоналів, оскільки була фарм-клубом команди «Карпати-2», яка опустилася з першої ліги.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Команда «Водник» (Миколаїв) знялася зі змагань після першого кола, в решті матчів їй зараховано технічні поразки −:+.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група В

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Команда «Електрон» знялася зі змагань після 21-го туру, а команда «Арсенал-2» — після 26-го туру. У решті матчів їм зараховано технічні поразки −:+.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Здобули путівки в першу лігу: «Сталь» (Дніпродзержинськ), «Газовик-Скала» (Стрий), «Динамо-ІгроСервіс» (Сімферополь), а також «Поділля» (Хмельницький), яка після закінчення сезону об'єдналася з командою ФК «Красилів-Оболонь» (Красилів) під назвою «Поділля» (Хмельницький) і зайняла її місце в першій лізі.

Позбавлені статусу професіоналів: «Борисфен-2» (Бориспіль), «Водник» (Миколаїв), «Електрон» (Ромни), «Арсенал-2» (Київ), «Іква» (Млинів), «Галичина-Карпати» (Львів), а також команди «Чорноморець-2» (Одеса), «Кривбас-2» (Кривий Ріг), «Дніпро-2» (Дніпропетровськ), «Металург-2» (Донецьк), які після введення турніру дублерів у вищій лізі відмовились від участі в наступному чемпіонаті.

Другу лігу поповнили учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Гірник» (Кривий Ріг), учасник другого етапу турніру аматорського чемпіонату України «Реал» (Одеса), а також: ПФК «Олександрія», МФК «Олександрія», «Факел» (Івано-Франківськ), ФК «Бершадь» (Бершадь), «Олімпік» (Донецьк), «Молнія» (Сєверодонецьк), «Зірка» (Кіровоград)

Посилання 
 Друга ліга 2003/2004, група А на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2003/2004, група Б на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2003/2004, група В на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2003/2004 на сайті Олексія Кобизєва
 Друга ліга 2003/2004 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2003/2004 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004: перша ліга
 Кубок України з футболу 2003—2004

2003 у футболі
2004 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
2003 в українському спорті
2004 в українському спорті